Massey Place est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier de la ville de Saskatoon
Saskatoon Massey Place, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme